Ла Фонда има више значења:

 Ла Фонда, Кампо Туристико (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Фонда (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику